Carmen hace referencia a varios artículos:

Antroponimia 
Carmen (nombre)

Arquitectura 
 Carmen granadino, tipo de casa ajardinada típica de la ciudad de Granada, España;

Cine 
 Carmen (película de 1915), dirigida por Cecil B. DeMille;
 Carmen (película de 1918), dirigida por Ernest Lubitsch;
 Carmen (película de 1926), dirigida por Jacques Feyder;
 Carmen (película de 1943), dirigida por Luis César Amadori;
 Carmen (película de 1983), dirigida por Carlos Saura;
 Carmen (película de 1984), dirigida por Francesco Rosi;
 Carmen (película de 2003), dirigida por Vicente Aranda;
 Carmen (película de 2010), dirigida por Jacques Malaterre;

Literatura 
 Carmen (verso), composición literaria de género poético;
 Carmen (novela) (1847), de Prósper Merimée;
 Carmen (revista) (f.1927), creada en Santander por Gerardo Diego;

Música 
 Carmen (ópera), de Georges Bizet, de 1875;
 Carmen (ballet), creado por el coreógrafo Roland Petit para los Ballets de Paris según la ópera homónima de Georges Bizet.
 Carmen (banda), grupo musical español;

Personas 

 Ver: Carmen (nombre).

Divisiones administrativas

Argentina 
 Carmen (Santa Fe), localidad de Argentina;

Colombia 
 El Carmen, municipio de Colombia en el departamento de Norte de Santander;
 Carmen de Apicalá, municipio de Colombia en el departamento del Tolima;
 El Carmen de Atrato, municipio de Colombia en el departamento del Chocó;
 El Carmen de Bolívar, municipio de Colombia en el departamento de Bolívar;
 El Carmen del Darién, municipio de Colombia en el departamento del Chocó;
 Carmen de Carupa, municipio de Colombia en el departamento de Cundinamarca;
 El Carmen de Chucurí, municipio de Colombia en el departamento de Santander;
 Carmen de Viboral, municipio de Colombia, del departamento de Antioquía.

Costa Rica 
 Carmen, distrito del cantón de San José, en la provincia de San José;

España 
 El Carmen (Almería), localidad del municipio de Huércal de Almería;
 El Carmen (Valencia), barrio del distrito Ciutat Vella, de Valencia;
 El Carmen (pedanía), pedanía del municipio de Casas Benítez;
 Barrio del Carmen (Murcia), barrio de la ciudad de Murcia;
 Puerto del Carmen, localidad del municipio de Tías (Las Palmas);

Estados Unidos 
 Carmen (Oklahoma), localidad de Estados Unidos;
 Carmen (Guayama), barrio de Guayama, Puerto Rico;

Filipinas 
 Carmen (Agusan del Norte), municipio en la provincia de Agusan del Norte;
 Carmen (Cotabato), municipio en la provincia de Cotabato;
 Carmen (Dávao del Norte), municipio en la provincia de Dávao del Norte;
 Carmen (Surigao del Sur), municipio en la provincia de Surigao del Sur;
 Carmen del Este (Rosales de Pangasinán), barrio en la localidad Rosales de Pangasinán;
 Carmen del Oeste, barrio en la localidad Rosales de Pangasinán;

México 
 Municipio del Carmen (Campeche)
 Ciudad del Carmen
 Municipio de El Carmen (Nuevo León)
 El Carmen (Nuevo León), localidad;
 Playa del Carmen, ciudad en Quintana Roo;

Uruguay 
 Villa del Carmen (Uruguay), localidad;

Además 
 Viña Carmen, empresa vitivinícola chilena;
 Virgen del Carmen, aparición de María, madre de Jesús.